La Chabanne, commune française de l'Allier
 La Chabanne, lieu-dit de la commune française de Saint-Angel dans le Puy-de-Dôme